Il existe plusieurs distinctions en référence au célèbre Sigmund Freud :
 le Prix Sigmund Freud pour la prose scientifique qui récompense les auteurs scientifiques de langue allemande
 le Prix Sigmund Freud de psychothérapie décerné par l'Association Mondiale de Psychothérapie et la ville de Vienne.